UKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nuku (Papua Nuova Guinea)
 UKU – codice vettore ICAO della compagnia aerea Uktus-Avia, Aeroporto di Ekaterinburg-Uktus (Russia)